Финал Кубка Англии по футболу 1960 года стал 79-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 7 мая 1960 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Блэкберн Роверс» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Вулверхэмптона».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1960
Футбол в Европе в 1960 году
Кубок Англии 1960
Кубок Англии 1960
События 7 мая
Май 1960 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1960 году
1960 год в Лондоне